Villarias bezeichnet

 Carlos Villarias (1892–1976), US-amerikanischer Schauspieler spanischer Herkunft
 den Adelstitel Marqués de Villarías, erstmals 1731 erteilt an Sebastián de la Cuadra y Llarena